Central Securities Depository, een betalingssysteem in de effectenhandel 
Consiglio Supremo di Difesa, een politiek orgaan in Italië
Chronic Subjective Dizziness, een vorm van verstoring van het evenwicht
Circuit Switched Data, een datatransmissiesysteem voor gsm-communicatie